Алекса́ндр Серге́евич Лавренцо́в (; ) — украинский футболист, вратарь. 

Как игрок «Кривбасса» из города Кривой Рог несколько раз привлекался в сборную Украины, но ни одного матча не сыграл.

8-я по продолжительности «сухая» серия в Высшей лиге Украины (574 мин.) ФК «Кривбасс» (Кривой Рог) 1998/99, 1999/00. Рекордсмен «Крыльев Советов» (Самара) (вместе с Юрием Шишкиным) — 13 «сухих» матчей в сезоне (за сезон пропустил 20 мячей в 26 играх — новый рекорд клуба).

Достижения 
 Победитель Первой лиги Украины: 1997/98
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (2): 1998/99, 1999/00

Примечания

Ссылки 
 33 лучших футболиста Украины (версия «КОМАНДЫ»)
 Профиль на официальном сайте ФК «Крылья Советов» Самара
 Статьи, интервью:
 Голкипер МФК «Николаев» Александр Лавренцов: После игры с «Динамо» мне подарили машину.

Футболисты Украины
Игроки ФК «Униспорт-Авто»
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Арсенал» Харьков
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Игроки ФК «Днестр» Овидиополь
Игроки ФК «Одесса»